Pulvinula — рід грибів родини Pyronemataceae. Рід описав французький міколог Жан Луї Еміль Будьє в 1885 році.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Pulvinula відносять 32 офіційно визнаних видів:

Галерея

Примітки

Джерела 

 Boudier, J.L.É. 1885. Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus. Bulletin de la Société Mycologique de France. 1:97-120 - P.107

Роди грибів
Піронемові